Wyryki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
Wyryki, un gmina rurale du powiat de Włodawa 
Wyryki, un village , et chef-lieu de la gmina de même nom